Sully är ett efternamn, som burits av bland andra:
Alfred Sully (1821–1879), amerikansk officer
James Sully (1842–1923), engelsk psykolog
Maurice de Sully (1110–1196), biskop av Paris från 1160
 Sandra Sully (född 1964), australisk TV-journalist
Thomas Sully (1783–1872), amerikansk målare

Se även
 Maximilien de Béthune, hertig av Sully (1560–1641), fransk statsman